Edificis:
 L'Hospital de Berenguer de Castelltort: Edifici històric de Cervera.
 Castelltort: masia de Calonge de Segarra.

 Geografia:
 Castelltort: Entitat de població de Guixers (Solsonès)
 La Colònia Castelltort: Entitat de població de Sant Quirze del Vallès.
 La rasa de Castelltort: Torrent de Guixers (Solsonès)

 Onomàstica
 Ignasi Castelltort i Miralda: Compositor de sardanes.
 Antoni Mas Castelltort: Autor de la Torre dels Vents de la Rambla Nova de Tarragona.
 Dolors Castelltort Vila: Atleta catalana.
 Mercè Castelltort Vila: Atleta catalana.
 Romà Castelltort Vila: Atleta català.
 Rosa Castelltort Vila: Atleta catalana.